YRE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Resolution Island (Canada)